Himmat steht für:
 einen indischen Film aus dem Jahr 1970, siehe Himmat (1970)
 einen indischen Film aus dem Jahr 1996, siehe Himmat (1996)

Himmat ist der Familienname folgender Personen:
 Ali Ghaleb Himmat (* 1938), italienischer Geschäftsmann